Deutsche Tourenwagen Masters 2019 – trzydziesty trzeci sezon serii DTM, a zarazem dwudziesty po jej wznowieniu w 2000 roku.

Kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja generalna

Kierowcy

Zespoły

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii DTM 

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
2019 w sportach motorowych
2019 w Niemczech
2019 w Holandii
2019 w Belgii
2019 w Japonii
2019 w Wielkiej Brytanii
2019 we Włoszech